Support Your Local Record Store четвертий EP пост-хардкор-групи Silverstein, який був випущений 16 квітня 2011.

Треклист 
 The Artist (cover Counterparts) – 3:03
 Pits + Poisoned Apples (cover Kid Dynamite) – 0:47 
 Hearts (cover Give Up the Ghost) – 1:05
 Fuck the Border (cover Propagandhi) – 1:30

Джерела 
Support Your Local Record Store 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми